James Harris kan syfta på bland andra:

 James Harris (1709–1780), brittisk författare
 James Harris, 1:e earl av Malmesbury (1746–1820), brittisk diplomat
 James Harris, 2:e earl av Malmesbury (1778–1841), brittisk peer
 James Harris, 3:e earl av Malmesbury (1807–1889), brittisk statsman
 James Harris, 5:e earl av Malmesbury (1872–1950), brittisk konservativ politiker